Violets Are Blue – frase dalla filastrocca inglese Roses Are Red
Ultima mossa (Violets Are Blue) – romanzo del 2001 di James Patterson
Le violette sono blu (Violets Are Blue) – film del 1986 diretto da Jack Fisk
Violer er blå (in inglese: Violets Are Blue) – film del 1975 diretto da Peter Refn
Violets Are Blue – canzone dei Killing Tree, dall'album The Romance of Helen Trent